Osoby o tym nazwisku:
 Iwo Naumowicz – polski raper
 Józef Naumowicz – rzymskokatolicki duchowny
 Paweł Naumowicz – rzymskokatolicki duchowny
 Wiktor Naumowicz – polski tenisista stołowy i ziemny